Solano může být:

 Solano County – okres ve státě Kalifornie v USA

příjmení
 František Solano (1549–1610) – španělský římskokatolický kněz a františkánský mnich
 Mateus Solano (* 1981) – brazilský herec